MDM steht für:
 Hotel MDM, Hotel in Warschau
 Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa, Wohnviertel in Warschau
 Medical-Data-Models-Portal, Forschungsinfrastruktur
 Meter Data Management, Kernsysteme einer Infrastruktur für smarte Energiezähler (Smart Metering), siehe Intelligenter Zähler #Meter Data Management (MDM)
 Mitteldeutscher Marathon, sportliche Großveranstaltung
 Mobile-Device-Management, Verwaltung von Mobilgeräten
 Movimento Democrático de Moçambique, Partei in Mosambik
 Master Data Management, zentrale Verwaltung von Stamm- oder Referenzdaten in Datenbanken, siehe Stammdatenmanagement
 Mint Desktop Manager, Desktop-Manager der Linux-Distribution Linux Mint
 MDM Münzhandelsgesellschaft Deutsche Münze, Briefmarkenfachhandlung, siehe Richard Borek Unternehmensgruppe #Kooperationen
 Michigan-Dartmouth-MIT Observatorium, Observatorium am Kitt Peak
 Medavia (ICAO-Code), maltesische Fluggesellschaft
 Munduku Airport (IATA-Code), Flugplatz von Munduku, East Sepik Province, Papua-Neuguinea
 Mitteldeutsche Medienförderung, regionale wirtschaftliche Filmförderung Deutschlands
 MobilitätsDatenMarktplatz, digitale Plattform für Verkehrsdaten in Deutschland

MdM steht für:
 Médecins du Monde (deutsch Ärzte der Welt), Hilfsorganisation
 Meister der Magie, kostenloses Pen-&-Paper-Rollenspiel
 Museum der Moderne Salzburg

mdm steht für:
 Mayogo (ISO-639-3-Code), ubangische Sprache im Kongo

Abkürzung